Příjmení Vrťo nosí více významných osobností:

 Dušan Vrťo (* 1965) – slovenský fotbalový obránce
 Ján Vrťo (1923–1980) – slovenský typograf, novinář a politický pracovní
 Tomáš Vrťo (* 1988) – český fotbalový útočník či záložník